Haunritz ist der Ortsname von

 Haunritz (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Haunritz (Weigendorf), Ortsteil der Gemeinde Weigendorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern